DST est un sigle qui peut désigner :
 Direction de la surveillance du territoire, un ancien service de renseignement intérieur français ;
 Direction de la surveillance du territoire, un service de renseignement marocain devenu la Direction générale de la surveillance du territoire du Maroc (DGST) ;
 Direction de la Sûreté du Territoire, le service de renseignement intérieur sénégalais ; 
 , une société d'investissement d'origine russe ;
 dispositif de séparation du trafic, dans le domaine maritime ;
 Daylight saving time (en français, heure d'été) ;
  Dynamic Steering Torque (en français, aide à la conduite) ;
 devoir sur table, dans l'enseignement secondaire, terme pour désigner certains devoirs écrits.
 Direct Stream Transfer, une méthode de compression audio sans perte.
 Drive Self Test, en informatique, un diagnostic de disque dur ;
 Dussart surveille la télé, une émission de télévision française ;
 Don't Starve Together, un jeu vidéo (2013).